Šćepović ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Šćepović (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Stefan Šćepović (* 1990), serbischer Fußballspieler